Здесь представлен список всех комиксов в которых появлялся герой комиксов Marvel Каратель.

Серии и минисерии 
В хронологическом порядке
 The Punisher (минисерия) № 1-5 (Январь-Май 1986)
 The Punisher (серия 1987) № 1-104 (Июль 1987 — Июль 1995)
 Annuals № 1-7 (1988—1994)
 The Punisher War Journal № 1-80 (Ноябрь 1988 — Июль 1995)
 The Punisher Armory № 1-10 (Июль 1990 — Ноябрь 1994)
 The Punisher Summer Special № 1-4 (1991—1994)
The Punisher: War Zone №1-41 (Март 1992 — Июль 1995)
 The Punisher Holiday Special № 1-3 (1993—1995)
 The Punisher: Year One № 1-4 (Декабрь 1994 — Март 1995)
 The Punisher (комикс 1995) № 1-18 (Ноябрь 1995 — Апрель 1997)
 The Punisher: Purgatory (Marvel Knights) № 1-4 (Ноябрь 1998 — Февраль 1999)
 The Punisher (серия Marvel Knights, 2000) № 1-12 (Апрель 2000 — Март 2001)
 The Punisher (серия Marvel Knights, 2001): № 1-37 (Август 2001 — Февраль 2004)
 The Punisher: Born № 1-4 (2003)
 The Punisher: Official Movie Adaptation (адаптация фильма) № 1-3 (Май 2004)
 Punisher: MAX (MAX): № 1 (March 2004 — ongoing)
 The Punisher War Journal (том 2) первые 3 выпуска следовали сюжетной линии Гражданской войны Marvel (Ноябрь 2006 — незакончена)

Одиночные и специальные выпуски 
 The Punisher: A Man Named Frank (Июнь 1994)
 The Punisher: Assassin’s Guild (1988)
 The Punisher: Blood on the Moors (Декабрь 1991)
 The Punisher: Bloodlines (1991)
 The Punisher: Bloody Valentine
 The Punisher: Die Hard in the Big Easy (1992)
 The Punisher: Empty Quarter (Ноябрь 1994)
 The Punisher: G-Force (1987)
 The Punisher: Intruder (1989)
 The Punisher: Kingdom Gone (Август 1990)
 The Punisher: No Escape (1990)
 The Punisher: Red X-Mas (Февраль 2005)
 The Punisher: Return to Big Nothing (1989)
 The Punisher: Silent Night (Февраль 2006)
 The Punisher: The Cell (Июль 2005)
 The Punisher: The End (Июнь 2004)
 The Punisher: The Ghosts of Innocents № 1-2 (Январь 1993)
 The Punisher: The Prize (1990)
 The Punisher: The Tyger (Февраль 2006)
 The Punisher: X-Mas Special (Январь 2007)
 Punisher Kills the Marvel Universe (1995)
 Punisher — Movie Special (Июнь 1990)
 The Punisher Meets Archie (Август 1994)
 The Punisher Invades the 'Nam: Final Invasion (Февраль 1994)
 The Punisher: The Origin of Microchip № 1-2 (Июль-Август 1993)
 Double Edge Alpha (Август 1995)
 Double Edge Omega (Октябрь 1995)
 Marvel Preview: Featuring the Punisher № 2 (1975)
 Wha…Huh?: What If The Punisher Was A Bleeding Heart? (2005)

Кроссоверы 
 Batman/Punisher: Lake of Fire (Июнь 1994)
 Punisher/Batman: Deadly knights (Октябрь 1994)
 Black Widow/Punisher: Spinning Doomsday’s Web (Декабрь 1992)
 Punisher vs. Bullseye № 1-5 (Январь 2006 — Май 2006)
 The Punisher/Captain America: Blood and Glory № 1-3 (Октябрь — Декабрь 1992)
 Daredevil vs. The Punisher: Means and Ends (Marvel Knights) № 1-6 (Сентябрь 2005 — Январь 2006)
 JLA/Avengers № 1 (Сентябрь 2003)
 The Punisher/Painkiller Jane (Январь 2001)
 Spider-Man/The Punisher/Sabretooth: Designer Genes (1993)
 Spider-Man vs. The Punisher: No One Here Gets Out Alive (Июль 2000)
 Spider-Man/The Punisher: Family Plot № 1-2 (февраль 1996)
 Ghost Rider/Wolverine/Punisher: Hearts of Darkness (Декабрь 1991)
 Ghost Rider/Wolverine/Punisher: Dark Design (Декабрь 1994)
 Wolverine/Punisher: Revelation (Marvel Knights) № 1-4 (Июнь-сентябрь 1999)
 Wolverine/Punisher (Marvel Knights) № 1-5 (Май-Сентябрь 2004)
 Wolverine/Punisher: Damaging Evidence #1-3 (Oct — Dec 1993)
 Marvel Knights: Double shot № 1 (Июнь 2002)
 Marvel Knights: Double shot № 4 (Сентябрь 2002)
 Marvel Zombies vs. The Army of Darkness № 2 (2007)
 Thunderbolts vol 2 (2013 - гг.)

Коллекционные истории 
 Classic Punisher (1989)
 Punisher vs Daredevil (Июнь 2000) (включает часть сюжета Daredevil т1 № 183,№ 184, № 257)
 Essential Punisher (Март 2004) (включает различные части сюжетов из Amazing Spider-Man № 129, 134—135, 161—162, 174—175, 201—202, Amazing Spider-Man Annual № 15, Giant-Size Spider-Man № 4, Marvel Preview Presents № 2, Marvel Super Action № 1, Captain America № 241, Daredevil № 182—184, Spectacular Spider-Man № 81-83 и The Punisher № 1-5)

Камео 
 Adventures of Spider-Man № 1
 Agent X № 1-2
 Amazing Spider-Man № 129, № 134—135, № 161—162, № 174—175, № 181, № 201—202, № 284—285, № 288, № 330—331, № 353—358, № 500, № 533, № 537
 Annual № 15, № 26
 The Awesome Slapstick № 1-2
 Blaze № 10-12
 Bullets And Bracelets № 1
 Bullseye: Greatest Hits № 1-5
 Cable & Deadpool № 19
 Cage № 3-4
 Captain America (том 1) № 241, (том 2) № 19
 Captain Marvel (том 3.) № 32, (том 4) № 2
 Civil War № 5-7
 Code of Honor № 1-4
 Contest of Champions № 1-3
 Damage Control (том 2) № 2, № 4 (том 3) № 4
 Daredevil (том 1) № 181—184, № 257, № 292—293, № 307—309 (Dead Man’s Hand № 1, № 5, № 7) № 344, (том 2) № 55, № 65, № 84-87 (The Devil In Cell-Block D — Часть 3, Часть 4, Часть 5, Финал)
 Annual № 4, № 6, № 8
 Darkhawk № 9
 Darkhold № 4-5
 Daughters of the Dragon № 4-5
 Marvel vs. DC № 1
 Deadpool № 53-55, № 67
 Deathlok № 6-7, № 29
 Doc Samson № 3
 Doctor Strange № 81
 Earth X № 1/2
 Fantastic Four № 349
 Annual № 22
 Foxfire № 3-4
 Get Kraven № 1
 Giant-Size Spider-Man № 4
 Ghost Rider (том 2) № 5-6, № 61, № 65
 Heroes For Hire № 8-9
 Impossible Man Summer Vacation
 Incredible Hulk № 395—396, № 433—434
 Indescribable Motormouth (Marvel UK) № 3-6
 Ka-Zar № 15-16
 Killpower, The Early Years № 2-3
 Luke Cage, Power Man Annual № 1
 Marc Spector: Moonknight № 8-9, № 19-21, № 35-38
 Marvel Comics Presents № 59, № 101
 Marvel Holiday Special № 1, № 3
 Marvel Riot № 1
 Marvel Team-Up (том 1) № 77 (том 2) № 8, № 10, № 25
 Marville № 2, № 6-7
 The 'Nam № 52-53, № 67-69
 Namor № 16, № 18-20
 New Warriors № 7-9 (Hard Choices, часть 1: The Heart Of The Hunter, часть 2: Devils At The Doorstep, и часть 3: Following The Line Along The Middle)
 Night Thrasher № 1
 Nightstalkers № 5-6
 Nomad № 4-6(Dead Man’s Hand № 2, № 4, № 8)
 Annual № 22
 Over The Edge #5
 Paradise X № 1-3, № 7, № 10
 Portraits of a Universe № 4
 Power Pack № 46
 Powerless № 1-5
 Quasar № 42
 Ruins № 1
 Runaways № 25
 Secret Defenders № 4-5
 Silver Sable And The Wild Pack № 10
 Spectacular Spider-Man № 78-79, № 81-83, № 140—143, № 150, № 255
 Spider-Man № 32-34, № 89
 Spider-Man: Saga № 1-3
 Strange Tales (том 2) № 12-14
 Super Soldiers № 8
 Terror Inc. № 6-7
 Thunderbolts № 57
 Underworld № 3-4
 Uncanny X-Men № 272, #341
 Venom: Funeral Pyre № 1-3
 Web Of Spider-Man № 30, № 53, № 127
 Annual № 6, № 8
 What if?… № 2, № 10, № 15, № 17, № 22, № 24-26, № 29, № 30, № 34, № 37, № 44, № 51, № 57, № 58, № 112
 Wolverine (том 1) № 183, № 186
 X-Factor (том 2) № 2
 Doom 2099 № 14, № 29-30, № 34-35
 Spider-Man 2099 № 16
 Ultimate Spider-Man № 60-61, № 63
 Annual № 2
 Summer Special № 1
 X-Men 2099 № 5

Другие версии 
 The Punisher 2099 № 1-34 (Февраль 1993 — Ноябрь 1995)
 Marvel Knights 2099: The Punisher 2099 (Ноябрь 2004)
 Marvel Mangaverse № 8 — The Punisher (Март 2002)
 Ultimate Marvel Team-Up'' № 6-8 (Сентябрь 2001 — Ноябрь 2001)

Ссылки 
 Список появлений Карателя в комиксах
 The Grand Comics Database
 Список комиксов о Карателе на sequart.com
 Архивы Карателя

Комиксы о Карателе
Списки:Marvel Comics
Издания Marvel Comics
Каратель